Летесенбет Гидей () — эфиопская легкоатлетка, выступающая в беге на длинные дистанции и кроссе. Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 10 000 метров, многократная победительница чемпионатов мира по кроссу. Рекордсменка мира на дистанциях 5000 м, 10000 м, а также на дистанции 15 км на шоссе и в полумарафоне.

Биография 
26 марта 2017 года Гидей участвовала в женской гонке чемпионата мира по кроссу среди женщин до 20 лет. Она заняла первое место на дистанции 6 км в Кампале, Уганда. Она соревновалась в беге на 5000 метров среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года. Вышла в финал и финишировала 11-й из 14 спортсменок.

28 сентября 2019 года Летесенбет Гидей в Дохе стала серебряным призёром чемпионата мира в беге на 10000 метров, показав результат — 30:21,23 и уступив победительнице 3,61 секунды.

17 ноября 2019 года на забеге Zevenheuvelenloop в Нидерландах установила мировой рекорд на дистанции 15 км на шоссе (44:20), став первой в истории женщиной, пробежавшей 15 км быстрее 45 минут. За свой рекорд эфиопка получила 50 000 евро.

7 октября 2020 года в Валенсии установила мировой рекорд на дистанции 5000 метров (14:06,62), на 4 с лишним секунды превысив результат Тирунеш Дибабы 12-летней давности.

8 июня 2021 года на отборочных соревнованиях легкоатлетической сборной команды Эфиопии, которые прошли в нидерландском городе Хенгело Летесенбет Гидей установила мировой рекорд на дистанции  10 000 метров (29:01,03), почти на 6 с превзойдя результат Сифан Хассан, установленный на том же стадионе буквально двумя днями ранее на проходившем там мемориале Фанни Бланкерс-Кун.

24 октября 2021 Летесенбет победила в  с временем мирового рекорда 62:52, став первой женщиной, выбежавшей из 63 минут, и улучшив предыдущее достижение на 1 мин 10 с.

Персональные результаты

Примечания 

Бегуны на средние дистанции Эфиопии
Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Бегуны по пересечённой местности Эфиопии
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности